Gerald Fitzgerald, XI conde de Kildare (1525– 16 de noviembre de 1585), también conocido como el "Conde Brujo" (un sobrenombre dado también al IX conde de Northumberland), fue un noble irlandés. Era hijo de Gerald FitzGerald, IX conde de Kildare con su segunda esposa Elizabeth Grey.

Biografía 
El joven Lord Kildare se convirtió en el único representante masculino de los Geraldinos de Kildare Geraldines a los doce años tras la ejecución de su medio hermano Silken Thomas en Tyburn en febrero de 1537 con cinco de sus tíos. Pasó los siguientes años recorriendo Irlanda y pasó algún tiempo en Tír Chonaill (actual condado de Donegal) en el Úlster, bajo la guardianía de su tía, Lady Eleanor McCarthy, mujer de Manus O'Donnell, An Ó Domhnaill. La breve Liga Geraldina, una federación que incluía a los O'Neill, los O'Donnell, los O'Brien de Thomond, y otros poderosos clanes irlandeses relacionados con los Geraldine a través de matrimonios, formados alrededor de la reclamación de Fitzgerald al condado de Kildare. La Liga quedó en nada, sin embargo, después de que los miembros principales fueran derrotados en el Condado de Monaghan tras un ataque sobre la Empalizada en agosto de 1539.

FitzGerald huyó de Irlanda con unos cuantos servidores leales y fue protegido de Enrique VIII y sus agentes por ambos Francisco I de Francia y el emperador Carlos V. Fue educado en un monasterio en Lieja, y pasó algún tiempo con el cardenal Hércules Gonzaga, Señor Obispo de Mantua, miembro de la Casa de Gonzaga y el regente efectivo de Mantua. Debido a su tiempo en la corte del Cardenal, Fitzgerald hablaba italiano fluidamente y vivió la cultura del Renacimiento. Desde allí, se mudó a Roma, y estudió tres años bajo la guía de su pariente, el cardenal Reginald Pole, que llegaría a ser Arzobispo de Canterbury.

Durante su exilio de Irlanda, Fitzgerald luchó con los Caballeros de Rodas contra el Turco y viajó hasta Trípoli en Libia, junto con los Caballeros de San Juan. Tras la muerte de Enrique VIII en 1547, viajó a Inglaterra y fue recibido en la corte de Eduardo VI. El  joven rey restauró a Kildare en sus tierras en este tiempo.

Durante el reinado de María I, Fitzgerald asistió en suprimir la rebelión de Thomas Wyatt en 1554. Fue entonces restaurado como Conde de Kildare y Barón de Offaly. Regresó a Irlanda poco después.

Lord Kildare fue un entusiasta de la alquimia, lo que causó mucha especulación entre aquellos que vivían alrededor de Kilkea Castillo. Se rumoreaba que poseía poderes mágicos, y así se ganó el apodo "el Conde Brujo". Era un hombre altamente inteligente y cultivado, "un producto del Renacimiento", pero  parece haber carecido de las habilidades políticas de su abuelo, el VIII conde de Kildare, que virtualmente gobernó Irlanda durante 35 años, y en la turbulenta atmósfera política de los años 1560 y 70  su posición era cada vez más vulnerable, especialmente por su abierta profesión de la fe católica. Fue también desafortunado al ser suegro de Lord Delvin, sospechoso de traición a lo largo de su carrera.

Su restauración como Conde de Kildare despertó la hostilidad tanto ingleses viejos como de ingleses nuevos, y los Lores Diputados sucesivo, y durante su carrera fue frecuentemente acusado de traición, y encarcelado en el Castillo de Dublín  y más tarde en la Torre de Londres. Debió su supervivencia principalmente a la consideración personal de la Reina Isabel, que por dos veces rechazó los cargos de traición en su contra. Aceptó la religión protestante a comienzos del reinado de Isabel II. En sus últimos años pese a que técnicamente era un hombre libre, le fue prohibido abandonar Londres, salvo para ocupar su asiento en el Parlamento de Irlanda celebrado en Dublín durante abril y mayo de 1585.

Kildare murió en Londres, todavía en semicautiverio, el 16 de noviembre de 1585.

Según la leyenda, su fantasma regresa a Kilkea Castle cada séptimo año.

Matrimonio 
Mientras estaba en la corte de Eduardo VI, Fitzgerald conoció a Mabel Browne, hija de Sir Anthony Browne, Maestro de Caballería y su primera mujer Alice Gage; después de la muerte de Alice, sir Anthony se convirtió en el primer marido de la hermana de Fitzgerald, Elizabeth Fitzgerald. Kildare y Mabel Browne se casaron durante el reinado de María I el 28 de mayo de 1554, en la Capilla Real.

Entre una cierta rama de los Fitzgerald existió la leyenda/creencia de que el XI conde de Kildare había sido casado con una Ellinor O'Kelly por Thomas Leverous (posteriormente Obispo de Kildare) en 1545. Esto resultó en el nacimiento del progenitor de esta rama de los Fitzgerald. Sin embargo, la fecha estimada del matrimonio parece improbable por la ausencia de fuentes escritas para confirmar este acontecimiento (el matrimonio del cabeza de la casa de Kildare sería noticia).

Descendencia 

 Lady Elizabeth Fitzgerald (d. 12 de enero de 1617), casada con Donnchadh MacConchobhair O'Brien, Conde de Thomond.
 Lord Gerald Fitzgerald, Lord Offaly, Lord Garratt (28 de diciembre de 1559 – junio 1580), casado en octubre de 1578 con Catherine Knollys, nieta de María Bolena.
 Lord Henry Na Tuagh Fitzgerald, XII conde de Kildare, (1562–1597), casado con Lady Frances Howard.
 Lord William FitzGerald, XIII conde de Kildare (d. Abril 1599).
 Lady Mary Fitzgerald (d. 1 de octubre de 1610), esposa de Christopher Nugent, Barón Delvin.

Mabel murió en 1610, muy atribulada en sus últimos años por una demanda establecida por su nieta Lettice, reclamando que la voluntad del Conde había sido fraudulentamente alterada.

En ficción 
Gerald Fitzgerald aparece en La Princesa irlandesa de Karen Harper, un relato ficticio de la vida de la hermana de Fitzgerald, Elizabeth Fitzgerald.

Ancestros

Referencias 

Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Fallecidos en Londres